Кэмерон Митчелл ():
 Митчелл, Кэмерон (1918—1994) — американский актёр.
 Митчелл, Кэмерон (род. 1990) — американский певец.